Ел Најар има више значења:

 Ел Најар (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Најар (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Најар (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику